Джордж Бо́лдок (; ; родился 9 марта 1993, Бакингем) — греческий и английский футболист, правый защитник клуба «Шеффилд Юнайтед» и национальной сборной Греции.

Футбольная карьера 
Воспитанник клуба «Милтон Кинс Донс». Его старший брат, , также является воспитанником «МК Донс».

В основном составе «Донс» Джордж дебютировал 8 мая 2010 года в матче Лиги 1 против «Брайтон энд Хоув Альбион», завершившимся вничью со счётом 0:0. 7 мая 2011 года впервые вышел в стартовом составе «МК Донс» в матче против «Олдем Атлетик».

30 октября 2011 года отправился в аренду в клуб «Нортгемптон Таун» сроком на один месяц. В марте 2012 года перешёл на правах аренды в «Тамуорт». Дебютировал за клуб 24 марта 2012 года в матче против «Гейтсхеда».

3 мая 2012 года отправился в аренду в исландский клуб «Вестманнаэйяр». Три дня спустя дебютировал за клуб в матче высшего дивизиона чемпионата Исландии против «Сельфосса». 20 июня 2012 года забил свой первый гол за исландский клуб в матче против «Гриндавика». 5 июля Болдок дебютировал в еврокубках, выйдя в стартовом составе «Вестманнаэйяра» на матч первого отборочного раунда Лиги Европы против ирландского клуба «Сент-Патрикс Атлетик». Болдок выступал в исландском клубе до конца августа 2012 года.

В сентябре 2012 года Болдок вновь перешёл в «Тамуорт» на правах аренды. Выступал за команду до конца года, после чего вернулся в «Милтон Кинс Донс».

26 августа 2014 года Болдок принял участие в памятном матче Кубка Футбольной лиги против «Манчестер Юнайтед», в котором «донс» сенсационно обыграл команду Луи ван Гала со счётом 4:0.

В феврале 2015 года Болдок отправился в аренду в «Оксфорд Юнайтед». Летом 2015 года клуб продлил его аренду на сезон 2015/16. Стал одним из ключевых игроков «Оксфорда» в сезоне и был включён в состав символической «команды годы» в Лиге 2.

28 января 2016 года защитник был отозван из аренды своим клубом. К концу сезона 2015/16 Болдок стал основным правым защитником «МК Донс» и получил награду лучшему молодому игроку клуба в сезоне. 29 июля 2016 года Джордж продлил контракт с клубом до 2018 года. 26 ноября 2016 года Болдок провёл свой 100-й матч за «Донс» (это была игра против «Ковентри Сити»).

13 июня 2017 года Болдок перешёл в «Шеффилд Юнайтед», который квалифицировался в Чемпионшип, подписав с клубом трёхлетний контракт. 12 сентября 2017 года дебютировал за «клинков» в матче Чемпионшипа против «Болтон Уондерерс». 26 декабря 2017 года Джордж забил свой первый гол за «Юнайтед» в матче против «Сандерленда».

В сезоне 2018/19 помог «клинкам» занять второе место в Чемпионшипе, обеспечив возвращение в Премьер-лигу после 12-летнего отсутствия.

Достижения 
 Шеффилд Юнайтед
 Второе место в Чемпионшипе: 2018/19

 Личные достижения
 Лучший игрок года в академии «Милтон Кинс Донс»: 2010/11
 Молодой игрок года в «Милтон Кинс Донс»: 2015/16
 Член «команды года» по версии ПФА: 2015/16

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Шеффилд Юнайтед»

Футболисты Англии
Футболисты Греции
Игроки сборной Греции по футболу
Игроки ФК «Милтон-Кинс Донс»
Игроки ФК «Нортгемптон Таун»
Игроки ФК «Тамуорт»
Игроки ФК «Вестманнаэйяр»
Игроки ФК «Оксфорд Юнайтед»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»